When Was the Last Time — седьмой студийный альбом американского кантри-певца и автора-исполнителя Дариуса Ракера (певца из группы Hootie & The Blowfish), изданный 20 октября 2017 года на студии Capitol Nashville. Альбом был продан тиражом более 77000 копий в США.

История 
Альбом вышел 20 октября 2017 года на студии Capitol Nashville.
В записи «Straight to Hell» участвовали кантри-музыканты такие как Jason Aldean, Luke Bryan и Charles Kelley.
«If I Told You» вышел в качестве лид-сингла 5 июля 2016 года. Он достиг позиции № 1 в кантри-чарте Billboard Country Airplay в дату с 24 июля 2017 года, став первым чарттоппером певца за несколько лет, впервые после хита «Wagon Wheel» (2013). Второй сингл «For the First Time» вышел почти через год в дату 24 июля 2017 года.

Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Allmusic.

Альбом Дариуса Ракера дебютировал на позиции № 2 в кантри-чарте Top Country Albums. Он также дебютировал на позиции № 8 в Billboard 200 (став там пятым в десятке лучших top-10) с тиражом 34,000 копий в США (или 34 тыс. с учётом треков и стриминга). Во вторую неделю к тиражу добавились ещё 9,300 копий. К январю 2017 года тираж альбома достиг 77,700 копий в США.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кантри-альбомы
Альбомы Capitol Records
Альбомы Дариуса Ракера